Mondiali è il termine generalmente indicato per definire i campionati mondiali sportivi disputati a partire dal 1893 e di seguito elencati.

Nel 1891 si disputò la 1ª edizione del Campionato mondiale di sollevamento pesi, mentre dal 1940 al 1945 si disputarono sei edizioni (dalla 3ª all'8ª) del Campionato mondiale di baseball.

Mondiali 1893-1899 
Mondiali 1893
Mondiali 1894
Mondiali 1895
Mondiali 1896
Mondiali 1897
Mondiali 1898
Mondiali 1899

Mondiali 1900-1909 
Mondiali 1900
Mondiali 1901
Mondiali 1902
Mondiali 1903
Mondiali 1904
Mondiali 1905
Mondiali 1906
Mondiali 1907
Mondiali 1908
Mondiali 1909

Mondiali 1910-1914 
Mondiali 1910
Mondiali 1911
Mondiali 1912
Mondiali 1913
Mondiali 1914

Mondiali 1920-1929 
Mondiali 1920
Mondiali 1921
Mondiali 1922
Mondiali 1923
Mondiali 1924
Mondiali 1925
Mondiali 1926
Mondiali 1927
Mondiali 1928
Mondiali 1929

Mondiali 1930-1939 
Mondiali 1930
Mondiali 1931
Mondiali 1932
Mondiali 1933
Mondiali 1934
Mondiali 1935
Mondiali 1936
Mondiali 1937
Mondiali 1938
Mondiali 1939

Mondiali 1946-1949 
Mondiali 1946
Mondiali 1947
Mondiali 1948
Mondiali 1949

Mondiali 1950-1959 
Mondiali 1950
Mondiali 1951
Mondiali 1952
Mondiali 1953
Mondiali 1954
Mondiali 1955
Mondiali 1956
Mondiali 1957
Mondiali 1958
Mondiali 1959

Mondiali 1960-1969 
Mondiali 1960
Mondiali 1961
Mondiali 1962
Mondiali 1963
Mondiali 1964
Mondiali 1965
Mondiali 1966
Mondiali 1967
Mondiali 1968
Mondiali 1969

Mondiali 1970-1979 
Mondiali 1970
Mondiali 1971
Mondiali 1972
Mondiali 1973
Mondiali 1974
Mondiali 1975
Mondiali 1976
Mondiali 1977
Mondiali 1978 (disambigua)
Mondiali 1979

Mondiali 1980-1989 
Mondiali 1980
Mondiali 1981
Mondiali 1982 (disambigua)
Mondiali 1983
Mondiali 1984
Mondiali 1985
Mondiali 1986
Mondiali 1987
Mondiali 1988
Mondiali 1989

Mondiali 1990-1999 
Mondiali 1990
Mondiali 1991
Mondiali 1992
Mondiali 1993
Mondiali 1994
Mondiali 1995
Mondiali 1996
Mondiali 1997
Mondiali 1998
Mondiali 1999

Mondiali 2000-2009 
Mondiali 2000
Mondiali 2001
Mondiali 2002
Mondiali 2003
Mondiali 2004
Mondiali 2005
Mondiali 2006
Mondiali 2007
Mondiali 2008
Mondiali 2009

Mondiali 2010-2019 
Mondiali 2010
Mondiali 2011
Mondiali 2012
Mondiali 2013
Mondiali 2014
Mondiali 2015
Mondiali 2016
Mondiali 2017
Mondiali 2018
Mondiali 2019

Mondiali 2020-2023
Mondiali 2020
Mondiali 2021
Mondiali 2022
Mondiali 2023